Сен-Реми́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Аманс. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70472.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 300 км к юго-востоку от Парижа, в 70 км севернее Безансона, в 25 км к северу от Везуля.

По территории коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 568 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 379 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 144 были экономически активными, 235 — неактивными (показатель активности — 38,0 %, в 1999 году было 37,4 %). Из 144 активных жителей работали 138 человек (72 мужчины и 66 женщин), безработных было 6 (3 мужчин и 3 женщины). Среди 235 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 51 — пенсионерами, 175 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Сен-Реми (XVIII век). Исторический памятник с 1931 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона